Александър Велики () може да се отнася за:

 Александър III Македонски, цар (базилевс) на античното царство Македония;
 Дем Александър Велики, бивш дем в Гърция, днес част от дем Пела;
 „Александър Велики“, хотел в Солун, Гърция.